Schneiderhan ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schneiderhan (1863–1938), österreichischer Kulturfunktionär
 Karl Schneiderhan (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Laura Schneiderhan (* 1989), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Walter Schneiderhan (1901–1978), österreichischer Musiker